El término Doi puede referirse a:

 Digital object identifier, expresión en inglés que significa Identificación de Material Digital.
 Doi, un pueblo de la Prefectura de Ehime (Japón).
 Estación Iyodoi, una estación de la Ciudad de Shikokuchuo (Japón).
 Hiroshi Doi, un Maestro de Reiki japonés.
 Siglas en Inglés del Departamento del Interior de los Estados Unidos.